Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2008 года в группе F длился с 2 сентября 2006 по 21 ноября 2007. В группе F соревновались семь сборных: Испания, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Латвия, Исландия и Лихтенштейн.

Итоговая таблица

Результаты матчей 
Расписание матчей было определено в Копенгагене.

<div id="Northern Ireland v Iceland">

<div id="Latvia v Sweden">

<div id="Spain v Liechtenstein">

<div id="Sweden v Liechtenstein">

<div id="Iceland v Denmark">

<div id="Northern Ireland v Spain">

<div id="Denmark v Northern Ireland">

<div id="Latvia v Iceland">

<div id="Sweden v Spain">

<div id="Iceland v Sweden">

<div id="Liechtenstein v Denmark">

<div id="Northern Ireland v Latvia">

<div id="Liechtenstein v Northern Ireland">

<div id="Spain v Denmark">

<div id="Liechtenstein v Latvia">

<div id="Northern Ireland v Sweden">

<div id="Spain v Iceland">

<div id="Iceland v Liechtenstein">

<div id="Denmark v Sweden">

<div id="Latvia v Spain">

<div id="Sweden v Iceland">

<div id="Liechtenstein v Spain">

<div id="Latvia v Denmark">

<div id="Northern Ireland v Liechtenstein">

<div id="Latvia v Northern Ireland">

<div id="Sweden v Denmark">

<div id="Iceland v Spain">

<div id="Denmark v Liechtenstein">

<div id="Iceland v Northern Ireland">

<div id="Spain v Latvia">

<div id="Iceland v Latvia">

<div id="Liechtenstein v Sweden">

<div id="Denmark v Spain">

<div id="Denmark v Latvia">

<div id="Liechtenstein v Iceland">

<div id="Sweden v Northern Ireland">

<div id="Latvia v Liechtenstein">

<div id="Northern Ireland v Denmark">

<div id="Spain v Sweden">

<div id="Denmark v Iceland">

<div id="Spain v Northern Ireland">

<div id="Sweden v Latvia">

Бомбардиры 
13 голов
  Дэвид Хили
7 голов
  Йон-Даль Томассон
  Давид Вилья
6 голов
  Маркус Альбек
5 голов
  Марис Верпаковскис
4 гола
  Марио Фрик
  Деннис Роммедаль
  Хави
3 гола
  Эйдур Гудйонсен
  Андрес Иньеста
  Ким Чельстрём
  Юрис Лайзанс

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 2008